Ха́ррис (иногда транслитерируется как Хэррис, Гаррис — ) — английская фамилия и топоним.

Персоналии

А 
  (1858—1935) — американский педагог, первый президент Университета Мэна (1896—1906), президент Северо-Западного университета (1906—1916).
  (род. 1987) — американский и гайанский бегун, рекордсмен Гайаны в беге на 100 м (с 2014) и эстафете 4×200 м (с 2015).
  (род. 1984) — американский баскетболист, игрок чемпионата Финляндии в составе клуба «Лаппеэнранта».
  (род. 1976) — британский регбист, чемпион «Суперлиги» в составе клуба «Брэдфорд Буллс» (2005).
  (род. 1952) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (1802—1875) — американский политик, член Сената (1861—1867).
 Харрис, Алан:
  (1916—2000) — британский инженер, обладатель золотой медали Института структурных инженеров (1984).
 Харрис, Алан (1938—2020) — британский актёр.
  — британский драматург.
 Харрис, Александр:
  (1805—1874) — британский, австралийский и канадский писатель.
  (1878—1952) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1911—1935).
  (1975—2009) — австралийский пловец, серебряный медалист Паралимпийских игр в плавании на 100 м вольным стилем в классе S7 и 34-очковой эстафете 4×100 вольным стилем (2000, 2004).
  (род. 1986) — американский баскетболист, обладатель Суперкубка Кипра в составе клуба «АЕК» (2016).
 Харрис, Алекс (род. 1994) — шотландский футболист.
  — шведский кикбоксер, серебряный медалист Всемирных игр боевых искусств по муай-тай в весе до 75 кг (2013).
  (род. 1981) — британская писательница и педагог, лауреат премии газеты Guardian за первую книгу (2010) и премии Сомерсета Моэма (2011).
  (1886—1978) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  — американский драматург.
  (род. 1990) — американский легкоатлет, чемпион США в беге на 110 м с барьерами (2017), мировой рекордсмен в эстафете 4×110 м с барьерами (2015).
  — канадская сценаристка и режиссёр, лауреат Канадской кинопремии за короткометражную драму (2019).
 Харрис, Аллан:
  (род. 1956) — американский джазовый певец.
 Харрис, Аллан (1942—2017) — английский футболист и тренер.
  (1869 — ?) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (род. 1963) — британская театральная актриса, лауреат премии Лоренса Оливье за роль второго плана (2005).
  (род. 1944) — британский политик, член Палаты лордов (с 1999).
  (1804—1866) — норвежский политик, губернатор провинций Тромс, Финнмарк (1844—1853) и Ставангер (1853—1863).
 Харрис, Антуан:
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконс».
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сент-Луис Рэмс» и «Детройт Лайонс».
  — исследователь маори, лауреат Новозеландской книжной премии за иллюстрированное нехудожественное произведение (2016).
 Харрис, Арт (1947—2007) — американский баскетболист.
 Харрис, Артур:
  (ум. 1632) — английский политик, член Палаты общин (1624—1625, 1628—1629).
  (1890—1968) — американский игрок в поло, бронзовый медалист Олимпийских игр (1920).
 Харрис, Артур (1892—1984) — британский маршал авиации.
  (род. 1935) — американский физик, лауреат премии Ларса Онзагера (2007).
  (1918—1965) — американский метатель диска, чемпион США (1941) и мировой рекордсмен (июнь — октябрь 1941).
 Харрис, Атиба (род. 1985) — сент-китсский футболист.

Б 
  (Стэнли Рэймонд Харрис; 1896—1977) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в составе и в качестве тренера клуба «Вашингтон Сенаторз» (1924) и в качестве тренера «Нью-Йорк Янкис» (1947).
 Харрис, Барбара:
 Харрис, Барбара (1935—2018) — американская актриса.
 Харрис, Барбара Ив (род. 1959) — канадская актриса.
 Харрис, Барри:
 Харрис, Барри (род. 1929) — американский джазовый пианист и педагог.
  (1938—2006) — австралийский игрок в регбилиг и тренер, тренер клуба «Пенрит Пантерз» (1975—1976).
  (ум. 1694) — английский колониальный чиновник, губернатор Бомбея (1690—1964).
  — американский общественный деятель, популяризатор понятия «голосования через чёрный ящик».
 Харрис, Бен:
  (род. 1963) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Брисбен Беарз».
  (род. 1983) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги в составе клуба «Булдогс» (2004), победитель Суперлиги (2005) и Всемирного клубного кубка вызова (2006) в составе «Брэдфорд Буллс».
  (род. 1989) — британский регбист, финалист Премьер-лиги Англии в составе клуба «Уоспс» (2020).
  (род. 1999) — британский регбист, участник Олимпийских игр (2021).
 Харрис, Бенджамин:
 Харрис, Бенджамин — английский издатель, редактор первой американской многостраничной газеты Publick Occurrences Both Forreign and Domestick (1690).
  (1805—1895) — американский политик, член Палаты представителей (1863—1867).
  (1823—1907) — американский политик, член Палаты представителей (1873—1883).
  (1836—1928) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1879—1882, 1882—1884, 1893—1896).
 Харрис, Бернард:
 Харрис, Бернард (род. 1956) — американский астронавт.
  (род. 1962) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги.
  (род. 1971) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Грин-Бэй Пэкерс» (1998).
  (1916—1982) — австралийский борец, чемпион Игр Британской империи в наилегчайшем весе (1950).
  (1884 — ?) — южноафриканский бегун, участник Олимпийских игр (1904).
  (род. 1972) — американская баскетболистка и тренер, полуфиналистка чемпионата Исландии в составе клуба «Брейдаблик» (1996).
 Харрис, Билл:
  (1897—1961) — американский пловец, бронзовый медалист Олимпийских игр в плавании на 100 м вольным стилем (1920).
  (1900—1965) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Цинциннати Редс» и «Питтсбург Пайрэтс».
  (1934—2017) — американский политик, председатель Сената штата Огайо (2005—2010).
  (род. 1950) — канадский и британский нейробиолог, профессор анатомии Кембриджского университета (с 1997), член лондонского Королевского общества (с 2007).
  — новозеландский футболист, обладатель Кубка Чатема в составе клуба «Централ Юнайтед» (1997).
 Харрис, Билли:
  (1943—2020) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс».
  (род. 1946) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Миннесота Вайкингс» (1969).
 Харрис, Билли (род. 1935) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Торонто Мейпл Лифс» (1962—1964).
  (род. 1951) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Фитерстоун Роверс» (1974).
  (род. 1952) — канадский хоккеист, полуфиналист Кубка Стэнли в составе клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (1979).
  (Клинт Ли Харри; род. 1953) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Цинциннати Бенгалс» (1982).
  (род. 1983) — игрок в американский и канадский футбол, игрок Канадской футбольной лиги в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс».
 
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (род. 1980) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  — антигуанский политик, председатель Палаты представителей (1994—2004).
  (род. 1985) — южноафриканский регбист, финалист турнира «Супер 14» в составе клуба «Стормерз» (2010), чемпион высшего дивизиона Кубка Карри в составе «Вестерн Провинс» (2012, 2014).
  (род. 1997) — австралийская крикетчица, игрок Национальной лиги крикета в составе сборной Южной Австралии.
  (1896—1965) — англиканский священник, епископ Либерии Епископальной церкви (1947—1964).
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (2017).
  (1955—2010) — правозащитник, исполнительный директор организации Casa Alianza (1989—2004), удостоенной премии Улофа Пальме (1996).
 Харрис, Бубба:
  (1926—2013) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Атлетикс».
  (Бёрлин Бантстер Харрис-третий; род. 1985) — американский велосипедист, чемпион мира по BMX (2005).

В 
 Харрис, Ви Вилли (полное имя Чарльз Вильям Харрис; род. 1933) — британский рок-н-ролльный певец и музыкант.
 Харрис, Вивиан (род. 1978) — гайанский боксёр.
 Харрис, Вик (род. 1945) — английский игрок в снукер.
 Харрис, Винони (1915—1969) — американский блюзовый певец.

Г 
 Харрис, Гарольд:
  (1895—1988) — американский лётчик-испытатель, первый пилот летательного аппарата с наддувом кабины (1921).
  (1903—1984) — американский военный деятель, глава разведывательного подразделения Корпуса морской пехоты (1940—1942).
 Харрис, Гарри:
  (1880—1959) — американский боксёр, чемпион мира в легчайшем весе (1901), член Международного зала славы бокса (с 2002).
  (1895—1969) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Акрон Прос» (1920).
  (1919—1994) — британский биохимик, член Королевского общества (с 1966), лауреат премии Уильяма Аллана Американского общества генетики человека (1968).
 Харрис, Гарри (1922—2009) — американский теле- и кинорежиссёр.
  (1933—2004) — британский футболист, проведший более 370 матчей в составе клуба «Портсмут».
 Харрис, Гарри Бинкли (род. 1956) — глава Тихоокеанского командования ВМС США (2015—2018), посол США в Южной Корее (2018—2021).
 Харрис, Гарриет Сэнсом (род. 1955) — американская актриса.
  — канадская пловчиха, бронзовая медалистка летних Паралимпийских игр в плавании брассом на 50 м в категории SB3 (1996).
  (1908—2000) — канадский политик, мэр Скарборо (1978—1988).
  (1931—2012) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Нью-Йорк Джайентс» и «Детройт Тайгерс».
 Харрис, Генри:
  (1828—1909) — американский политик, член Палаты представителей (1873—1879, 1885—1887).
  (1866—1912) — американский антрепренёр.
  (ок. 1634—1704) — английский художник и актёр.
  (1925—2014) — австралийский генетик, обладатель Королевской медали (1980).
  (1926—2014) — американский политик, член Палаты представителей (1975—1981).
  (1864—1952) — американский геолог и палеонтолог, президент Палеонтологического общества Америки (1936).
  (1940—2014) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Бернли» (1962).
 Харрис, Грег:
  (род. 1955) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Сан-Диего Падрес» (1984).
  (род. 1963) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Колорадо Рокиз» и «Миннесота Твинс».
  (род. 1965) — американский военно-морской офицер, начальник Командования лётной подготовки ВМС США (2018—2019).
  (род. 1993) — австралийская крикетчица, чемпионка лиги Big Bash в составе клуба «Брисбен Хит» (2019, 2020) и Национальной лиги крикета в составе сборной Квинсленда (2021).
 Харрис, Грэм:
  (род. 1937) — австралийский политик, член Палаты представителей (1980—1983).
  (род. 1946) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Фитерстон Роверс» (1967).
 Харрис, Гэри (род. 1994) — американский баскетболист.

Д 
  (1919—1996) — новозеландский бегун, участник летних Олимпийских игр (1948).
  (1903—1989) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Портсмут Спартанс».
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Теннесси Тайтенс».
 Харрис, Даниэль (род. 1977) — американская кино- и телеактриса.
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс».
  (род. 1992) — британский регбист, игрок клуба «Скарлетс».
  (род. 1965) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Норт-Мельбурн» (1987).
  (род. 1984) — американский баскетболист, игрок чемпионата Польши в составе клуба «Домброва-Гурнича».
  (род. 1992) — американский баскетболист, игрок чемпионата Кипра в составе клуба «АЕК Ларнака».
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Тампа-Бэй Бакканирс».
 Харрис, Девин (род. 1983) — американский баскетболист.
  (также известен как Дево Спрингстин; род. 1977) — американский музыкальный продюсер и автор песен, лауреат премии «Грэмми» за альбом Канье Уэста Late Registration и альбом Джона Ледженда Get Lifted (2006).
  (род. 1964) — ямайский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр (1988, 1992, 1998).
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Коммандерс».
  (1900—1973) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Вашингтон Сенаторз».
  (род. 1968) — британский гитарист, лауреат премии Audie Ассоциации звукоиздателей за оригинальную работу (1996).
 Харрис, Дел:
 Харрис, Дел (род. 1937) — американский баскетбольный тренер.
  (род. 1969) — британский игрок в сквош, чемпион Великобритании (1987, 1989), финалист чемпионата мира (1995).
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс».
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс».
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (род. 1972) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Теннесси Тайтенс» (2000).
  (1895—1966) — либерский юрист, член Верховного суда (1954—1966).
 Харрис, Джаред (род. 1961) — британский актёр.
 
 
  (1935—2020) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» (1960).
  (род. 1987) — канадский бегун, победитель Канадских игр (2009) и чемпион Канады (2013) в беге на 800 м.
 Харрис, Джин:
 Харрис, Джин (1933—2000) — американский джазовый пианист, основоположник стиля соул-джаз.
 Харрис, Джин (1923—2012) — американский педагог, осуждённая за убийство.
  (род. 1964) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1993) — пловец, выступающий за Маршалловы Острова; участник летних Олимпийских игр (2012, 2016).
 Харрис, Джо (род. 1991) — американский баскетболист.
 Харрис, Джоанн (род. 1964) — английская писательница, педагог.
 Харрис, Джозеф (1912—1974) — канадский гребец.
 Харрис, Джон (1793—1864) — шестой комендант корпуса морской пехоты США.
 Харрис, Джонатан (род. 1961) — британский историк.
 Харрис, Джордж:
 Харрис, Джордж, 1-й барон Харрис (1746—1829) — британский военный, главнокомандующий Мадрасской армией (1797—1800).
 Харрис, Джордж Прайдо Роберт (1775—1810) — австралийский натуралист и естествоиспытатель.
  (1810—1872) — британский государственный деятель, губернатор Тринидада (1846—1854) и Мадраса (1854—1859).
  (1814—1869) — американский писатель-юморист.
  (1827—1911) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1870—1873), генеральный прокурор штата Миссисипи (1874—1878).
  (1835—1921) — американский солдат, кавалер Медали Почёта за участие в битве при Спотсильвейни (1864).
  (1851—1932) — британский государственный деятель, губернатор Бомбея (1890—1895).
  (1856—1924) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея Уэльса.
  (1856—1931) — британский врач, член Королевской коллегии врачей (с 1903), президент Азиатского общества (1911—1912).
  (1875—1910) — британский футболист, игрок клуба 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии «Астон Вилла».
  (1877 — ?) — британский футболист, игрок клуба 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии «Сток».
  (1913—1991) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1922—2007) — австралийский предприниматель и спортивный функционер, президент клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон» (1964—1974, 1978—1980).
  (1925—2000) — американский религиозный деятель, епископ Епископального диоцеза Аляски (1981—1991).
  (1933—2011) — американский дзюдоист, чемпион Панамериканских игр в весе до 90 кг (1963).
 Харрис, Джордж (род. 1949) — британский актёр.
  (род. 1949) — австралийский футболист, финалист Кубка Национальной футбольной лиги в составе клуба «Сент-Джордж» (1979).
 Харрис, Джоэль Чандлер (1848—1908) — американский писатель.
 Харрис, Джули:
 Харрис, Джули (1925—2013) — американская актриса.
 Харрис, Джули (1921—2015) — британская художница по костюмам, обладательница премии «Оскар».
  (в замужестве — Мантура; род. 1948) — британская пловчиха, чемпионка Игр Британской империи и Содружества наций в плавании на 110 ярдов брассом и в эстафете 4×110 ярдов комплексным плаванием (1966).
 Харрис, Дик:
  (1885—1945) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1907).
  (1911—1993) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1934, 1943).
  (род. 1937) — игрок в американский футбол, чемпион Американской футбольной лиги в составе клуба «Сан-Диего Чарджерс» (1963).
  (род. 1944) — канадский политик, член Палаты общин (1993—2015).
  (род. 1950) — игрок в канадский футбол в составе клуба Канадской футбольной лиги «Монреаль Алуэттс».
  (род. 1985) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги Новой Зеландии в составе клуба «Телеком Бизнес Хаб Джетс».
  (род. 1968) — американская софтболистка, олимпийская чемпионка (1996).
 Харрис, Дон:
  (1905—1979) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1927—1929).
  (1936—1978) — американский журналист, лауреат премии Джорджа Полка за телерепортаж о Джонстауне (1978, посмертно).
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Вашингтон Редскинс» и «Нью-Йорк Джайентс».
 Харрис, Дональд:
  (1931—2016) — американский композитор, декан Харттовской школы музыки (1980—1988).
  (род. 1938) — ямайский и американский экономист, профессор Стэнфордского университета, отец Камалы Харрис.
  (род. 1967) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Техас Рейнджерс».
  (род. 1931) — канадская детская писательница.
  (род. 1965) — ирландский полицейский, комиссар Гарды (с 2018).
  (род. 1966) — канадский игрок в хоккей на траве, чемпион Панамериканских игр (1987).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
 Харрис, Дэвид:
  — американский каменщик, автор ряда зданий, включённых в Национальный реестр исторических мест.
  (1852—1942) — предприниматель и политик, депутат Парламента Капской колонии и Парламента ЮАР (1897—1929).
  (1930—2013) — британский географ, антрополог и археолог, лауреат Медали Бэка Королевского географического общества (1972), член Британской академии (c 2004).
  (род. 1937) — британский политик, член Палаты общин (1983—1997).
  (род. 1946) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Джелонг».
  (род. 1975) — австралийский актёр и певец, лауреат премии Green Room за главную мужскую роль в музыкальном театре (2013).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс».
 Харрис, Дэн:
  (род. 1971) — американский журналист, ведущий телепередач канала ABC News Nightline (2013—2019) и Good Morning America (2010—2021), лауреат премии «Вебби» за подкаст о здоровье (2019).
 Харрис, Дэн (род. 1979) — американский сценарист и режиссёр.
  (род. 1979) — канадский политик, член Палаты общин (2011—2015).
 Харрис, Дэниел:
  (род. 1979) — австралийский крикетчик, игрок команды Южной Австралии.
  (род. 1982) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Норт-Мельбурн» и «Голд-Кост».
  (род. 1965) — американский легкоатлет, чемпион США (1986, 1991) и победитель Финала Гран-при IAAF (1988) в беге с барьерами на 400 м.
 Харрис, Дэннил (ур. Граул, в замужестве — Эклс; род. 1979) — американская киноактриса, фотомодель.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс».
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (1942—2017) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Миннесота Норт Старз».
  (род. 1954) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Майами Долфинс» (1983).

З 
 Харрис, Зеллиг (1909—1992) — лингвист, представитель школы американского структурализма.

И 
  (1910—2004) — американский предприниматель и филантроп, основатель чикагской телевизионной станции WTTW, Школы общественной политики Чикагского университета и Харрисовского театра в Миллениум-парке.
  (род. 1996) — американский бегун, серебряный медалист, чемпионата США по лёгкой атлетике в беге на 800 м на открытом воздухе (2017) и в помещениях (2020, 2022).
  (1818—1897) — американский политик, губернатор штата Теннесси (1857—1862), временный председатель Сената США (1893—1895).
  (1910—1999) — ирландский и британский военный деятель, начальник Североирландского командования Британской армии (1966—1969), первый командующий Королевскими ирландскими рейнджерами (1968—1972).

К 
 Харрис, Кадим (род. 1993) — английский футболист.
 Харрис, Камала (род. 1964) — американский юрист и политик.
  — американская телесценаристка, лауреат премии Гильдии сценаристов Америки за дневной сериал «Главный госпиталь» (1995, 1996, 1998, 2012).
 Харрис, Карл Дитрих (1866—1923) — немецкий химик.
 Харрис, Карлайл (1868—1893 год) — американский преступник.
 Харрис, Кассандра (1948—1991) — австралийская и американская актриса.
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (род. 1997) — американский баскетболист, игрок чемпионата Хорватии в составе клуба «Задар».
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сент-Луис Рэмс».
  (род. 1982) — канадская путешественница и писательница.
  (1898—1982) — американский мультипликатор, сотрудник студии Warner Bros., лауреат премии Уинзора Маккея (1981).
  (1935—2009) — американский политик, мэр Шарлотта (штат Северная Каролина; 1977—1979).
  (род. 1949) — австралийская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии в парах (1972).
  — американский генетик и онколог, лауреат премии MERIT Национальных институтов здравоохранения и Мемориальной лекции им. принцессы Такамацу Американской ассоциации исследований рака (2009).
  (род. 1963) — американская художница.
 Харрис, Кит:
  (род. 1953) — британский предприниматель и спортивный функционер, председатель Английской футбольной лиги (2000—2002).
  — американский музыкальный продюсер, автор песен и музыкант, автор удостоенной премии «Грэмми» песни Эстель «American Boy».
 Харрис, Китти (Кэтрин) (1899—1966) — профсоюзный деятель, известна своей работой на советскую разведку.
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс».
 Харрис, Клемент (1871—1897) — английский композитор и пианист.
 Харрис, Клифорд (более известен как T.I.; род. 1980) — американский рэпер и продюсер хип-хоп-музыки.
  (род. 1948) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойс» (1972, 1978).
  (1940—1994) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1987—1993).
 Харрис, Клэр:
  (1891—1968) — американская писательница-фантастка.
  (1937—2018) — канадская поэтесса, номинант на Премию генерал-губернатора за англоязычную поэзию (1993).
  (род. 1965) — британский антрополог и искусствовед, член Британской академии (с 2019).
  (род. 1985) — новозеландский игрок в дартс, победитель Открытого чемпионата Новой Зеландии (2014—2016).
  (род. 1961) — британский футболист, игрок чемпионата Шотландии в составе клуба «Хиберниан».
 Харрис, Кори:
  (род. 1969) — американский блюз- и рэгги-музыкант.
  (род. 1969) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (род. 1979) — греческий бейсболист, участник летних Олимпийских игр (2004).
  (1869—1935) — американская журналистка и писательница.
  (род. 1936) — канадский географ, лауреат премии Канадской исторической ассоциации за научную книги о истории Канады (1988, 2003).
  (род. 1953) — американский джазовый тромбонист.
 Харрис, Крис:
  (род. 1933) — британский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клубов «Сент-Луис Хоукс» и «Рочестер Роялз».
  (род. 1969) — новозеландский крикетчик, обладатель Трофея чемпионов Международного совета по крикету (2000).
  (род. 1975) — британский журналист, автогонщик и телеведущий, ведущий телепередачи Top Gear (с 2016).
  (род. 1982) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Чикаго Беарз» (2007).
  (род. 1982) — британский мотогонщик, победитель Гран-при (2007) и чемпион (2007, 2009, 2010) Великобритании по спидвею, чемпион Элитной лиги в парах (2008).
 Харрис, Крис (род. 1985) — новозеландский гребец.
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Денвер Бронкос» (2016).
  (род. 1990) — британский регбист, полуфиналист Премьер-лиги Англии в составе клуба «Ньюкасл Фэлконс» (2018).
  — британский инженер, обладатель Медали Фарадея (2001).
 Харрис, Кристи (1907—2002) — канадская детская писательница.
 Харрис, Кристина:
  (1902—1972) — американский историк-востоковед, профессор Стэнфордского университета (1951—1967).
  (род. 1942) — британская пловчиха, участница летних Олимпийских игр (1960).
  (род. 1955) — австралийская детская писательница, лауреат премии «Ауреалис» за роман в жанре ужасов (1999).
  (род. 1956) — британская лучница, участница летних Олимпийских игр (1980).
 Харрис, Кристофер:
  (или Херрис; 1599—1628) — английский политик, член Палаты общин (1624—1626, 1628).
  (1842—1935) — американский политик, член Палаты представителей (1914—1915).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс».
 Харрис, Кэролайн (1867—1937) — американская актриса.
  (род. 1960) — британский политик, член Палаты общин (с 2015).
  (род. 1950) — американский социолог, член Национальной академии наук США (с 2014) и Американской академии искусств и наук (с 2019).
 Харрис, Кэтрин:
  (род. 1957) — американский политик, член Палаты представителей (2003—2007).
  — американский психолог и исследователь речи, президент Акустического общества Америки (2000—2001).

Л 
  (род. 1941) — американский гольфист, чемпион США среди любителей (1962), обладатель Кубка Эйзенхауэра (1962).
 Харрис, Лагумот (1938?—1999) — науруанский политик.
  (род. 1984) — американский музыкальный продюсер, лауреат премии «Горлица» за рэп-альбом (2015, 2020).
  (род. 1965) — американский художник и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
  (Чалмер Лумен Харрис; 1915—1996) — американский бейсболист и тренер, менеджер клубов Главной лиги бейсбола «Балтимор Ориолс» (1961), «Хьюстон Астрос» (1964—1965) и «Атланта Брэйвз» (1968—1972).
  (род. 1947) — американский госпел-музыкант, лауреат премии «Грэмми» за сольное госпел-исполнение (1986, 1988, 1989) и дуэтом, группой или хором (1984, 1986).
 Харрис, Ларри:
  (род. 1963) — американский баскетболист и спортивный функционер, генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» (2003—2009).
  — американский гейм-дизайнер, лауреат премии Origins за историческую настольную игру (2000).
  (1864—1926) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1900—1906, 1907—1910, 1914—1918).
 Харрис, Лен:
  (1934—2006) — сент-киттский крикетчик, игрок сборной Подветренных Островов.
  (род. 1943) — австралийский политик, член Сената (1999—2005).
  (род. 1964) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Метс» (2000).
 Харрис, Леон:
  (род. 1958) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой».
  (род. 1961) — американский журналист и телеведущий, лауреат премии CableACE ведущему новостей (1997).
  (род. 1960) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Хьюстон Ойлерс».
  (род. 1955) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
 Харрис, Лерой:
  (род. 1954) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Филадельфия Иглз» (1981).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Теннесси Тайтенс».
  (род. 1938) — новозеландская нетболистка, серебряная медалистка чемпионата мира 1963 года.
  (род. 1978) — американский политик, мэр округа Шелби (штат Теннесси; с 2018).
  (род. 1993) — американский футбольный вратарь, игрок Национальной женской футбольной лиги в составе клуба «Хьюстон Дэш».
 Харрис, Ллойд:
  (1867—1925) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин (1908—1911).
 Харрис, Ллойд (род. 1997) — южноафриканский теннисист.
 Харрис, Лора (род. 1976) — канадская актриса.
 Харрис, Лоурен:
  (1885—1970) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады; отец Лоурена Филлипса Харриса.
  (1910—1994) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (1873—1960) — американский политик и юрист, председатель Палаты представителей штата Орегон (1903).
  (род. 1950) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Би-Си Лайонс».
  — австралийская актриса, лауреат премии AACTA за роль второго плана (2011).
  (1896—1975) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Халл Кингстон Роверс» (1925).
  (род. 1984) — американский баскетболист, финалист Кубка Европы в составе клуба «Шалон» (2017).
  (род. 1990) — британский политик, депутат Европейского парламента (2019—2020).
 Харрис, Люсия (1955—2022) — американская баскетболистка, член Зала славы баскетбола.
  (1923—1986) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Три-Ситис Блэкхокс».
  (род. 1970) — американский баскетболист, финалист Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Нью-Джерси Нетс» (2002, 2003).

М 
 Харрис, Майк (род. 1945) — 22-й премьер-министр Онтарио, консерватор.
 Харрис, Майк (род. 1967) — канадский кёрлингист, призёр Олимпийских игр.
 Харрис, Майк (род. 1983) — американский баскетболист.
 Харрис, Майкл (род. 2001) — американский бейсболист.
 Харрис, Марвин (1927—2001) — американский антрополог.
 
 Харрис, Марта (род. 1994) — английская футболистка.
 
 Харрис, Милдред (1901—1944) — американская актриса немого кино.
 Харрис, Митч (род. 1970) — американский гитарист.
 Харрис, Мозес (1731—1785) — английский энтомолог и гравёр на меди.
 Харрис, Морис (род. 1976) — американский боксёр.
 Харрис, Мэл (род. 1956) — американская актриса, модель.
 Харрис, Мэри (1837—1930) — профсоюзный и общественный деятель.
 Харрис, Мэрили (известна как Мэрили Шапиро, 1912—2020), — американская художница и скульптор.
 Харрис, Мэрилин (1931—2002) — американская писательница
 Харрис, Мэрион (1896—1944) — американская популярная певица.
 Харрис, Мэтью (Мэт) (род. 1962) — канадский кёрлингист.

Н 
 Харрис, Наджи (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Харрис, Наоми (род. 1976) — британская актриса.
 Харрис, Нил Патрик (род. 1973) — американский актёр, певец и иллюзионист.

О 
  (1852—1896) — британский актёр, импресарио и драматург, шериф Лондона (1890).
  (1917—2007) — британский католический священник, епископ Мидлсбро (1978—1992).
  (род. 1969) — американский нейрохирург, профессор Стэнфордского университета (с 2018).
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Хьюстон Ойлерз».
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс».
 Харрис, Отис (род. 1982) — американский спринтер.
 Харрис, Оуэн:
  (род. 1943) — ирландский журналист и политик, член Сената (2007—2011).
  (род. 1972) — британский телережиссёр, номинант на премию BAFTA за телепостановку (2012, 2014).

П 
 Харрис, Патриция (1924—1985) — министр жилищного строительства и городского развития США и министр здравоохранения, образования и социального обеспечения.
 Харрис, Пол Перси (1868—1947) — американский адвокат.

Р 
 Харрис, Рене Рейнальдо (1947—2008) — президент Науру.
 Харрис, Ричард (1930—2002) — ирландский актёр.
 Харрис, Роберт:
  (1915—1989) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Браунс».
  (1927—1977) — американский баскетболист, игрок НБА в составе клубов «Форт-Уэйн Пистонс» и «Бостон Селтикс».
  (род. 1946) — британский радиоведущий, ведущий BBC, лауреат международной премии радиоведущему Ассоциации кантри-музыки (2004, 2013, 2017).
 Харрис, Роберт (род. 1957) — английский писатель и журналист.
 Харрис, Роб (род. 1963) — канадский кёрлингист.
  (род. 1987) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Куин оф зе Саут» (2008).
 Харрис, Розмари (род. 1927) — британская актриса.
 Харрис, Рой (1898—1979) — американский композитор и педагог.
 Харрис, Ролф (род. 1930) — австралийский шоумен, музыкант и художник.
 Харрис, Рон (род. 1944) — английский футболист и тренер.
 Харрис, Рональд (1947—1980) — американский боксёр.
 Харрис, Ронни (род. 1948) — американский боксёр.
 Харрис, Ронни (род. 1956) — американский легкоатлет, спринтер.
 Харрис, Рэйчел (род. 1968) — американская актриса и комедиантка.

С 
 Харрис, Сайриак — британский аниматор-фрилансер.
  (1817—1888) — американский политический деятель, первый губернатор Нации Чикасо (1856—1858, 1860—1862).
 Харрис, Саманта (род. 1973) — американская телеведущая, журналистка, актриса и фотомодель.
  (род. 1967) — доминикский бегун, участник летних Олимпийских игр (1996).
  (1896—1976) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Астон Вилла».
 Харрис, Сеймур (1897—1975) — американский экономист.
 Харрис, Си Джей (род. 1991) — американский баскетболист.
 Харрис, Сиара (в замужестве — Уилсон; род. 1985) — американская певица.
 Харрис, Синтия (род. 1934) — американская актриса.
 
 
 Харрис, Сьюзан (род. 1940) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Харрис, Сэм (род. 1967) — американский публицист, популяризатор атеизма.

Т 
 Харрис, Тайаша (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Харрис, Тайрон (род. 1991) — американский баскетболист.
 Харрис, Тед (род. 1936) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Харрис, Тереза (1906—1985) — американская актриса.
 Харрис, Террел (род. 1987) — американский баскетболист.
 Харрис, Тимоти (род. 1964) — министр иностранных дел Сент-Китса и Невиса.
 Харрис, Тобиас (род. 1992) — американский баскетболист.
 Харрис, Томас (род. 1940) — писатель и журналист, сценарист.
 Харрис, Том (футболист) (1905—1985) — английский футболист.
 Харрис, Томас Джордж (род. 1945) — британский дипломат.

У 
 Харрис, Уилсон (1921—2018) — гайанский писатель и поэт.
 Харрис, Уильям Уэйд (1860—1929) — либерийский афро-христианский проповедник.
 Харрис, Уолт (род. 1986) — американский боец смешанного стиля.

Ф 
 Харрис, Фил (1904—1995) — американский певец, автор песен, джаз-музыкант, актер и комик.
  (1895—1967) — американский военный, заместитель коменданта корпуса морской пехоты США по авиации (1944—1948).
  (род. 1972) — американская бегунья, чемпионка Панамериканских игр в эстафете 4×100 м (1995).
  (1884—1960) — американский агроном, президент Американского общества агрономии (1920), президент Университета Бригама Янга (1921—1945) и Университета штата Юта (1945—1950).
  (род. 1950) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Питтсбург Стилерз» (1975, 1976, 1979, 1980).
 Харрис, Фред:
  — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Лидс» (1936).
  (1912—1998) — британский футболист, игрок клуба «Бирмингем Сити».
  (1915—1979) — британский политик, член Палаты общин (1948—1970).
  (род. 1930) — американский политик, сенатор (1964—1973), председатель Демократического национального комитета (1969—1970).
  (1937—2019) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн».
 Харрис, Фредерик:
  (1856—1920) — британский политик, член Палаты общин (1900—1906).
  (род. 1984) — дзюдоист, участник летних Олимпийских игр от Сьерра-Леоне (2020).
 Харрис, Фрэн (род. 1965) — американская баскетболистка.
 Харрис, Фрэнк:
  (1855—1931) — ирландский и американский писатель.
  (1871—1944) — американский политик, вице-губернатор штата Миссури (1933—1944).
  (1883—1961) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда» и «Мельбурн».
 Харрис, Фрэнк (1899—1983) — английский футболист.
  — американский кинорежиссёр и оператор.

Х 
  (род. 1996) — новозеландский баскетболист, финалист чемпионата Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Манавату Джетс» (2020).
  (1909—1987) — американский военный лётчик, начальник Стратегического командования ВВС (1962—1964), командующий Тихоокеанскими ВВС (1964—1967).
  (1903—1990) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (род. ок. 1953) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Хаген».
  (1929—1999) — американская документалистка, лауреат премии «Оскар» за короткометражный фильм (1961).
 Харрис, Холли (род. 2002) — австралийская фигуристка.
  (1931—2016) — американский американский предприниматель, президент и генеральный директор канадского флагманского авиаперевозчика Air Canada (1992—1996).
  (1714—1773) — религиозный деятель, основоположник валлийского методистского возрождения.
 Харрис, Хью:
  (1909—1979) — американский военный деятель, начальник Континентального командования армии США (1964—1965), президент колледжа «Цитадель» (1965—1970).
  (род. 1948) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Баффало Сейбрз».
 Харрис, Хэнк (1923—1999) — игрок в американский футбол в составе клуба «Вашингтон Редскинс».

Ч 
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
 Харрис, Чарльз:
 Харрис, Чарльз (1698—1723) — английский пират.
  (1813—1874) — англиканский священник, епископ Гибралтара (1873).
  (1821—1896) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1863—1865).
  (1822—1881) — юрист и политик Королевства Гавайи, генеральный прокурор (1862—1865) председатель Верховного суда (1877—1881), министр финансов (1865—1869) и иностранных дел (1869—1872).
  (1855—1947) — британский колониальный чиновник, губернатор Ньюфаундленда (1917—1922).
  (1877—1963) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Балтимор Ориолс».
  (1887—1957) — британский военный моряк, командующий Резервным флотом Королевского ВМФ (1944—1945).
  (1900—1974) — британский врач-педиатр и педагог, член Королевской коллегии врачей (с 1932).
  (1908—1998) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Художественного музея Карнеги в Питсбурге.
  (1914—1993) — американский теннисист, победитель Открытого чемпионата Франции в мужских парах (1939).
  (род. 1963) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1992).
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  — американский гребец, серебряный медалист чемпионата мира по гребному слалому в командных двойках (1983).
 Харрис, Чонси (1914—2003) — американский географ, урбанист и советолог.

Ш 
 Харрис, Шарлин (род. 1951) — американская писательница.
 Харрис, Шон (род. 1966) — английский актёр.

Э 
  (род. 1965) — британский политик, член Палаты общин (1997—2010).
 Харрис, Эд:
 Харрис, Эд (род. 1950) — американский актёр.
  — британский драматург, лауреат премии BBC за аудиопостановку (2014).
 Харрис, Эдвард:
  (1575—1636) — ирландский судья и политик, верховный судья провинции Манстер (1608—1624), член Палаты общин (1613—1615).
 Харрис, Эдвард (1799—1863) — американский орнитолог и конезаводчик.
  (1808—1888) — британский военный моряк, политик и дипломат, член Палаты общин (1844—1852), посол в Чили (1853—1858), Швейцарии (1858—1867) и Нидерландах (1867—1877), член Международной комиссии по проходке Суэцкого перешейка (1855—1856).
  (Эруэра Парании Харете; 1834—1898) — новозеландский чиновник и генеалогист, происходивший из народа маори.
  (1910—1976) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за национальный репортаж (1946).
  (род. 1946) — бермудский археолог, разработчик стратиграфической «матрицы Харриса», директор Национального музея Бермуд (1980—2017).
 Харрис, Эдвин (1855—1906) — английский художник-постимпрессионист.
  (1925—2018) — американский военный лётчик, заместитель начальника Стратегического командования ВВС США (1977—1978), командующий 8-й воздушной армией (1978—1981).
 Харрис, Эдди (1934—1996) — американский джазовый музыкант.
  (1840—1916) — американский политик и дипломат, посол США в Австро-Венгрии (1899—1901).
  (род. 1984) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги.
  (род. 1956) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Чикаго Беарз» и «Филадельфия Иглз».
  (род. 1974) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Филадельфия Иглз» и «Грин-Бей Пэкерс».
  (род. 1989) — немецкий баскетболист, обладатель Кубка чемпионов Германии в составе клуба «Брозе» (2015).
 Харрис, Элис (род. 1947) — американский лингвист, кавказовед.
  (род. 1947) — американский политик, мэр Окленда (1991—1999).
  (1791—1861) — американский политик, губернатор штата Род-Айленд (1847—1849).
  (род. 1998) — новозеландская велогонщица, серебряная медалистка шоссейного чемпионата Новой Зеландии (2020).
  (1878—1966) — американский драматург.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс».
 Харрис, Эмбер (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Харрис, Эми:
  (род. 1980) — австралийская бегунья, чемпионка Австралии в эстафете 4×100 м (2001, 2002).
  (род. 1983) — австралийская балерина, лауреат премии Telstra лучшему танцовщику балета (2012).
 Харрис, Эмили (1836—1925) — новозеландская художница.
  (1839—1921) — американский полицейский, шеф полиции Лос-Анджелеса (1877—1878).
 Харрис, Эммилу (род. 1947) — американская певица, автор-исполнитель кантри.
 Харрис, Эндрю:
  (1835—1915) — американский политик, губернатор штата Огайо (1906—1909).
  (род. 1957) — американский врач и политик, член Палаты представителей (с 2011).
 Харрис, Энди (1964—1996) — новозеландский альпинист.
  (род. 1987) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (2019).
  (род. 1947) — ирландская журналистка, главный редактор газеты Sunday Independent (2012—2014).
 Харрис, Энтони:
 Харрис, Энтони (1790—1869) — английский собиратель древностей и коллекционер папирусов.
  (род. 1935) — британский геолог, президент Геологического общества Лондона (1990—1992).
  (род. 1973) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс».
 Харрис, Эрик:
  (1909 — ?) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Лидс» (1932, 1936).
  (1955—2012) — игрок в американский и канадский футбол, игрок клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс».
 Харрис, Эрик (1981—1999) — американский преступник.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконс».
  (род. 1993) — американский баскетболист, игрок чемпионата Северной Македонии в составе клуба «Скопье».
  (1908—2009) — южноафриканский философ, профессор Северо-Западного университета (1966—1976), президент Метафизического общества Америки (1969).
  (род. 1933) — британская прыгунья в воду, участница летних Олимпийских игр (1948).
 Харрис, Эстель (1928—2022) — американская актриса и комедиантка.
 Харрис, Эшлин (род. 1985) — американская футболистка.

Составные фамилии 
 Карр-Харрис, Жозефина (род. 1999) — актриса, певица.
  (род. 1941) — канадский художник, лауреат Премии генерал-губернатора в области визуальных и медиаискусств (2007).
  (1899—1981) — британский хоккеист, бронзовый медалист Олимпийских игр (1924).
 Кесслер-Харрис, Элис (род. 1941) — американский историк, президент Организации американских историков (2011—2012).
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (род. 1996) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Чифс».
  (1909—1996) — британский вирусолог, лауреат Крунианской лекции Королевской коллегии врачей (1962).
  (род. 1951) — американская писательница в жанре фэнтези.
 Фердинанд-Харрис, Мэри (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Харрис-Мур, Колтон (род. 1991) — американский преступник.
 Харрис-Перри, Мелисса (род. 1973) — американская писательница, профессор, телеведущая и политический комментатор.
  (род. 1999) — самоанский игрок в регбилиг, участница Кубка Океании в составе национальной сборной (2019).
  (род. 1987) — британская прыгунья в длину, чемпионка Великобритании в помещениях (2007).
 Хитон-Харрис, Крис (род. 1967) — британский политик, депутат Европейского парламента (1999—2009), член Палаты общин Великобритании (с 2010).
  (род. 1972) — американский гребец, чемпион мира в лёгких четвёрках без рулевого (1994).

Псевдонимы 
 Альберт Гаррис (настоящее имя Арон Гекельман; 1911—1974) — польский композитор и певец.
 Кельвин Харрис (настоящее имя Адам Ричард Вайлс; род. 1984) — шотландский автор-исполнитель, продюсер, DJ.

Топонимы 
 Гаррис — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Харрис — город в округе Чисаго, штат Миннесота, США.
 Харрис — округ штата Джорджия, США.
 Харрис — округ штата Техас, США.
 Харрис — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Харрис (в русской транслитерации «Гаррис») — южная часть крупнейшего из Гебридских островов в Шотландии.
 Льюис-энд-Гаррис — третий по величине остров среди Британских островов.

См. также 
 БМО Харрис Брэдли-центр — спортивная арена в Милуоки, Висконсин.
 Папирус Харриса — древнеегипетский самый длинный папирус.

Примечания